Caroline Leigh Gascoigne (* 2. Mai 1813; † 11. Juni 1883) war eine englische Dichterin und Schriftstellerin.

Caroline Leigh Gascoigne, Tochter des Parlamentsmitglieds John Smith von Dale Park, heiratete 1834 den General G. Gascoigne, Parlamentsmitglied für Liverpool; sie starb am 11. Juni 1883.

Werke 

 Temptation, or, a wife's perils (1839)
 The school for wives (1839)
 Evelyn Harcourt (1842)
 Belgravia ein Gedicht (1851)
 Spencer's Cross Manor House, a tale for young people (1852)
 Recollections of the Crystal Palace, Gedicht (1852)
 die Novellen 
 The Next Door Neighbours (1855)
 Doctor Harold (1865)
 My aunt Prue's railway journey (1865)
 Dr. Harold's Note-Book (1869)
 In Memoriam (of General E. F. Gascoigne). (1878)

Weblinks 

Autor
Literatur (Englisch)
Literatur (Vereinigtes Königreich)
Literatur (19. Jahrhundert)
Brite
Engländer             
Geboren 1813
Gestorben 1883
Frau